JHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gasa, Jinghong, Cina